Колумбија, држава у Јужној Америци
 Колумбија (река), река у Канади и САД
 Колумбија (град), главни град Јужне Каролине
 Градови у САД:
 Колумбија (Алабама)
 Колумбија (Вирџинија)
 Колумбија (Илиноис)
 Колумбија (Јужна Дакота)
 Колумбија (Кентаки)
 Колумбија (Луизијана)
 Колумбија (Мисисипи)
 Колумбија (Мисури)
 Колумбија (Пенсилванија)
 Колумбија (Северна Каролина)
 Колумбија (Тенеси)
 Колумбија Сити (Индијана)
 Колумбија Сити (Орегон)
 Колумбија Фолс (Монтана)
 Колумбија Хајтс (Минесота)
 Насељена места без адмистративног статуса у САД:
 Колумбија (Калифорнија)
 Колумбија (Мериленд)
 Колумбија (Њу Џерзи)
 Окрузи у САД:
 Округ Колумбија (Арканзас)
 Округ Колумбија (Вашингтон)
 Округ Колумбија (Висконсин)
 Округ Колумбија (Њујорк)
 Округ Колумбија (Орегон)
 Округ Колумбија (Пенсилванија)
 Округ Колумбија (Флорида)
 Округ Колумбија (Џорџија)
 Остале организације у САД:
 Универзитет Колумбија, у Њујорку
 Columbia Pictures, америчка компанија за производњу и дистрибуцију филмова
 Columbia Records, америчка дискографска кућа